Чернов, Сергей:
 
 Чернов, Сергей Анатольевич (род. 1986) — российский баскетболист.
 Чернов, Сергей Викторович (род. 1951) — заслуженный тренер России по баскетболу, президент Российской федерация баскетбола (2003—2010).
 Чернов, Сергей Иванович (род. 1961) — украинский политик, глава Харьковского областного совета (с 7 октября 2008 года).
 Чернов, Сергей Заремович (род. 1957) — советский и российский археолог, историк.
 Чернов, Сергей Николаевич (1887—1941) — русский и советский историк.
 Чернов, Сергей Станиславович (1962—2012) — первый советский чемпион мира по гомоку.